SKZ est un code pouvant désigner :
 l'aéroport de Sukur (Pakistan) dans les codes AITA.

 SKZ est l'abréviation de :
 súng không giật en vietnamien (gi se prononçant /z/ dans le parlé nord-vietnamien) : un modèle de lance-roquette, littéralement « canon sans recul »  ;
 Süddeutsche Kunststoff-Zentrum en allemand, le Centre sud-allemand des polymères.

SKZ est un club de football de Moscou.